Invencible puede hacer referencia a:

 Invencible, goleta de la Armada Argentina en 1810.

Cine y televisión 
 Invencible, película del 2001.
 Invencible, película del 2014.
 Invencible, cómic del 2003.
 Invencible, adaptación animada del cómic homónimo.

Música 
 Invencible, canción del grupo Libido.
 Invencible, canción de Daniela Castillo.
 Invencible, álbum musical de Yuri.
 Invencible, álbum musical de Tito el Bambino.
 Invencible, álbum musical de Daniela Castillo.

Además 
 Armada Invencible, flota de la Marina Real Española.
 El Invencible, novela de Stanisław Lem.
 Los invencibles de Némesis, serie de televisión.